Краснофлотское сельское поселение

Воронежская область 
 Краснофлотское сельское поселение Петропавловского района

Республика Крым 
 Краснофлотское сельское поселение Советского района